Михаил Валерьевич Лифшиц (род. 4 мая 1963, Москва) — российский инженер, пилот и коллекционер. Председатель Советов директоров и совладелец компаний «Уральский турбинный завод», «РОТЕК» и «ТЭЭМП». Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.

Биография 
Родился 4 мая 1963 года в Москве.

Окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, а затем — Калужское авиационное лётно-техническое училище.

Карьера 
С 1991 по 1994 год — директор по маркетингу Ассоциации внешнеэкономического сотрудничества малых и средних предприятий СССР.

В 1991 году основал группу компаний «Global Edge» и до 2009 года был её президентом. Global Edge занимается производством промышленного режущего и шлифовального инструмента, комплектными поставками технологического оборудования для предприятий деревообрабатывающей отрасли. К 2008 году компанией было создано 45 тысяч новых рабочих мест на почти 4500 деревообрабатывающих предприятиях по всей стране.

В 2000 году основал завод абразивного инструмента «Корунд» (входит в «Global Edge»), производящий абразивный инструмент на гибкой основе в результате трансфера технологии международной компании Saint-Gobain.

В 2009 году стал директором по развитию высокотехнологичных активов группы компаний «Ренова».

С 2010 по 2015 год — генеральным директор АО «РОТЕК», с ноября 2015 года — председатель Совета директоров. На 2018 год владел 31 % акций. Михаил Лифшиц руководил проектированием и строительством производственного центра по выпуску турбинных лопаток из заготовок и восстановлению деталей горячего тракта энергетических газовых турбин большой мощности (2016 год). Под его руководством РОТЕК стал первым независимым игроком на рынке сервиса энергетических газовых турбин, заняв долю до 20 %. Лифшиц также создал первое в России производство сотовых материалов и конструкций для авиационных двигателей, турбин и компрессоров. Компания стала седьмой в мире, обладающей собственной технологией их выпуска.

Председатель совета директоров компании ТЭЭМП, производящей суперконденсаторы, аккумуляторы и системы накопления энергии по собственной запатентованной технологии.

Руководил авторским коллективом, создавшим программно-аппаратный комплекс предиктивной диагностики «ПРАНА», IIoT-решения, позволяющего выявить дефекты производственного оборудования до того, как они повлияют на его работоспособность.

С 2011 года — совладелец и председатель Совета директоров Уральского турбинного завода.

С 2016 года — член Совета директоров компании «Хевел». Руководил проектом модернизации завода с внедрением новой технологии производства солнечных модулей на основе гетероперехода HJT. Переход на новую технологическую базу позволил заводу на 50 % обеспечить потребности российского рынка солнечной энергетики и войти в тройку мировых лидеров по эффективности продукции.

В 2019 году был избран председателем Российско-монгольского делового совета с российской стороны.

В 2021 году указом Президента Монголии Лифшиц был награжден Орденом «Полярная звезда» за проведение модернизации ключевой электростанции Монголии — Улан-Баторской ТЭЦ-4. За два года на электростанции было введено 4 энергоблока, мощность энергосистемы Монголии обновлена почти на 60 % (592 МВт)

Член Советов директоров компаний «Sulzer AG» (с 2015 года), «SOLID power S.p.a.», «Oerlikon AG» (2013—2015).

С марта 2016 года — член Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Министерстве промышленности и торговли РФ.

Автор 32 российских и зарубежных патентов в машиностроении.

Спортивная карьера 
В 1979 году Михаил Лифшиц совершил первый самостоятельный вылет на планере БРО-11М. На 2021 год пилотирует спортивный самолет Як-18Т, Cessna 172, учебно-боевой Aero L-39 Albatros, двухмоторный пассажирский Let L-410 Turbolet, вертолет Robinson 44. Имеет в собственности Як-18Т.

Мастер спорта по авиаралли. С 1997 по 2003 год был членом сборной России по авиаспорту.

Является одним из основателей аэроклуба «КВС».

В 1999 году участвовал в чемпионате мира по авиаралли, заняв вместе со штурманом Дмитрием Сухаревым 19 место в общем зачёте.

В 2002 году был награждён золотой медалью ФАИ «The FAI Air Sport Medal».

В 2003 году участвовал в чемпионате мира по авиаралли, где в паре с Дмитрием Сухаревым занял третье место во втором навигационном соревновании и 16 место в общем зачёте.

Личная жизнь 
Женат, есть две дочери и сын.

Коллекционирует короткоклинковое холодное оружие, в его коллекции около 500 единиц, в том числе уникальные экземпляры, такие как скифский акинак V века до н. э.

В 2013 году состоялась фотовыставка Михаила Лифшица «Sky&Soul: The world to open».

Весной 2018 года провел персональную выставку «ГеоГрафика» в Центре фотографии имени братьев Люмьер.

Награды 
 Золотая медаль ФАИ «The FAI Air Sport Medal» (2002)
 «Предприниматель года» по версии Ernst & Young (2005 и 2009)
 Знак Губернатора Московской области «За полезное»
 Орден II степени Риздво Христово
 Почетный энергетик Монголии (2015)
 Почётный машиностроитель (2017).
 Заслуженный машиностроитель Российской Федерации (2019)
 Орден Полярной звезды (Монголия)
 Благодарность Президента РФ за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса (2021)
 Почётная грамота Президента РФ за трудовые успехи (2021)
 Знак преподобного Сергия Радонежского за значительный вклад в развитие Московской области в качестве основателя завода «Корунд» (2022)

Примечания 

Выпускники МГТУ
Лётчики России
Коллекционеры России
Авиаспортсмены России
Мастера спорта России
Предприниматели России
Награждённые Почётной грамотой Президента Российской Федерации